Montezuma Castle kan syfta på:

 Montezuma Castle, Arizona – en tusen år gammal byggnad i delstaten Arizona
 Montezuma Castle, New Mexico –  en hotellbyggnad utanför Las Vegas i New Mexico